Търняне може да се отнася за:

 Търняне, село в Община Видин, България;
 Търняне, село в Община Алексинац, Сърбия;
 Търняне, село в Община Неготин, Сърбия;
 Търняне, село в Община Пожаревац, Сърбия.